Нуэво-Берлин () — город в западной части Уругвая, в департаменте Рио-Негро.

География 
Расположен на берегу реки Уругвай, в 42 км к северо-востоку от административного центра департамента, города Фрай-Бентос. Город находится в 7 км к северо-западу от пересечения дороги № 20 с дорогой № 24. Абсолютная высота — 12 метров над уровнем моря.

История 
19 декабря 1974 года согласно постановлению № 14.326 Нуэво-Берлин получил статус малого города (Villa).

Население 
Население города по данным на 2011 год составляет 2450 человек.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания

Ссылки 
 INE map of Nuevo Berlín

Города Уругвая